Farther Along může být:

 Farther Along (píseň) – americká gospelová píseň z roku 1911
 Farther Along (album, The Byrds) – album skupiny The Byrds z roku 1971
 Farther Along (album, Spirit) – album skupiny Spirit z roku 1976